Farnabazo I d'Iberia
Farnabazo II, satrapo persiano del V secolo a.C.
Farnabazo III, satrapo persiano del IV secolo a.C.